Jorge Moreira da Rocha (Fortaleza, 8 de setembro de 1895 - 1 de agosto de 1957) foi advogado, professor e político brasileiro. Era filho do desembargador José Moreira da Rocha e de Abigail Amaral da Rocha. Foi Procurador dos da Fazenda Municipal de Fortaleza, professor do Colégio Militar e da Faculdade de Filosofia do Ceará, deputado estadual e prefeito interino de Fortaleza.

Naturais de Fortaleza
Deputados estaduais do Ceará